Патраково — название населённых пунктов в России:
 Патраково — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Патраково — деревня в Удорском районе Республики Коми.
 Патраково — деревня в Торжокском районе Тверской области.